Горење је произвођач беле технике из места Велење, Словенија. Била је једна од најпознатијих компанија у СФР Југославији. 

Данас запошљава 9.600 радника наспрам некадашњих 20.000.

Спољашње везе 

Предузећа из Велења